XXX Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin – Praga w dniach 8-21 maja 1977 roku. Do 13-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 1648 km, wystartowało 114 zawodników z 19 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (8 maja 1977), Warszawa (28 km), jazda indywidualna na czas

II etap, (9 maja 1977),Warszawa – Łódź (125 km)

III etap, (10 maja 1977), Łódź – Toruń (160 km)

IV etap, (11 maja 1977), Toruń – Poznań (145 km)

V etap, (13 maja 1977), Szczecin – Neubrandenburg (155 km)

VI etap, (14 maja 1977), Neubrandenburg – Berlin (129 km)

VII etap, (14 maja 1977), Berlin (30 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, (15 maja 1977), Berlin – Chociebuż, (132 km)

IX etap, (16 maja 1977), Chociebuż – Drezno (145 km)

X etap, (18 maja 1977), Drezno – Mladá Boleslav (153 km)

XI etap, (19 maja 1977), Mladá Boleslav – Uście nad Łabą (140 km)

XII etap, (20 maja 1977), Uście nad Łabą – Sokolov (162 km)

XIII etap, (21 maja 1977), Sokolov – Praga (144 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów – bez bonifikat – trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
 Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 396-406.

Linki zewnętrzne 
 Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1977
1977 w Polsce
1977 w Europie